43rd (Wessex) Infantry Division – divisione di fanteria del British Army
 43rd Infantry Division (United States Army) – divisione di fanteria dell'United States Army